— японский гимнаст, олимпийский чемпион и чемпион мира. После женитьбы сменил фамилию на Мацуда (松田).

Родился в Увадзима префектуры Эхиме; окончил Японский университет спортивной науки.

В 1962 году завоевал золотую и серебряную медали чемпионата мира. В 1964 году на Олимпийских играх в Токио Харухиро Ямасита завоевал золотые медали в опорном прыжке и в командном первенстве. В 1966 году стал обладателем двух золотых медалей чемпионата мира. Был тренером японской сборной по гимнастике на Олимпийских играх 1976 года и на Азиатских играх 1990 года. 

В 2000 году Харухиро Ямасита был включён в .

Ссылки 
 

Гимнасты Японии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1964 года
Олимпийские чемпионы от Японии
Чемпионы мира по спортивной гимнастике